Alfonso Grassi – pittore
 Alfonso Franco Grassi – artista e designer